I Don't Want to Be Hurt Anymore è un album in studio del musicista statunitense Nat King Cole, pubblicato nel 1964.

Tracce
I Don't Want to Be Hurt Anymore - 2:29
You're Crying On My Shoulder - 2:22
Only Yesterday - 2:59
I'm Alone Because I Love You - 1:37
Don't You Remember - 1:57
You're My Everything - 2:49
I Don't Want to See Tomorrow - 2:36
Brush Those Tears From Your Eyes - 2:46
Was That the Human Thing to Do - 2:46
Go If You're Going - 2:25
Road to Nowhere - 3:07
All Cried Out - 2:01

Collegamenti esterni